Die First Division 1989/90 war die 51. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. September 1989 und endete am 10. Juni 1990.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1989
Fußballsaison 1989/90